Haukisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haukisaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Haukisaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar